Heiman är ett ursprungligen tyskt namn som med flera stavningar. Offentlig statistik uppger att följande antal personer var folkbokförda i Sverige den 31 december 2018 med namnvarianterna:
 Heyman 244
 Heinann 37
 Heymann 24
 Heiman 17
 Heüman 2
Totalt blr detta 324 personer.

Personer med efternamnet Heyman eller med varianter av detta namn
 Alfred Heyman (1845–1918), köpman och direktör
 Aron Heyman (1834–1901), godsägare och företagare
 Bengt Heyman (1883–1942), seglare
 Berthold Heymann (1870–1939), tysk politiker, socialdemokrat
 Daniel Heiman (född 1974), power metal-sångare
 David Heyman (född 1961), brittisk filmproducent
 Edvard Salomon Heyman (1827–1881), grosshandlare och politiker
 Edward Heyman (1907–1981), amerikansk musiker och textförfattare
 Elias Heyman (1829–1889), läkare och professor
 Elis Heüman (1859–1908), präst och politiker
 Ernst Heymann (1870–1946), tysk jurist
 Frank Heyman (1880–1945), skulptör
 Gabriel Heyman (1828–1915), grosshandlare och kommunalpolitiker
 Gladys Heyman (1892–1946), skulptör
 Gustaf Heüman (1892–1959), politiker, socialdemokrat
 Gustaf Daniel Heüman (1868–1934), läkare
 Harald Heyman, flera personer
 Harald Heyman (bibliotekarie) (1889–1962)
 Harald Heyman (journalist) (1873–1947)
 Henri Heyman (1879–1958), belgisk politiker
 Hilda Heyman (1872–1955), målare och grafiker
 Hugo Heyman, flera personer
 Hugo Heyman (statistiker) (1883–1936)
 Hugo Heyman (industriman) (1881–1961)
 James Heyman (1882–1956), läkare, gynekolog
 Klaus Heymann (född 1936), tyskfödd skivbolagsledare
 Knut Aron Heyman (1870–1926), godsägare och politiker, högerman
 Lena E. Heyman (född 1944), översättare
 Lida Gustava Heymann (1868–1943), tysk kvinnosaksförkämpe
 Mikael Heimann (född 1951), utvecklingspsykolog, professor
 Ove Heyman (född 1931), diplomat
 Paul Heyman (född 1965), amerikansk wrestlingmanager
 Tom Heyman (född 1939), politiker, tidigare moderat
 Viveka Heyman (1919–2013), journalist, författare och översättare

Personer med förnamnet Heymann
 Heymann Steinthal (1823–1899), tysk språkforskare

Källor

Förnamnsförgreningssidor
Svenska efternamn
Tyska efternamn
Judiska efternamn